Heidesee steht für:
 Heidesee, Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Heidesee (Bottrop), Baggersee in der Kirchheller Heide in Bottrop, Nordrhein-Westfalen
 Heidesee (Bruchsal) in der Nähe von Bruchsal im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Heidesee (Coesfeld), Heideweiher und Naturschutzgebiet bei Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Heidesee (Finsterwalde)
 Heidesee (Forst), Baggersee bei Forst (Baden), Baden-Württemberg
 Heidesee (Gifhorn) in Gifhorn, Niedersachsen
 Heidesee (Halbe) in der Nähe von Halbe im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Heidesee (Halle) südlich der Dölauer Heide in Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
 Heidesee (Holdorf), Baggersee in Holdorf, Niedersachsen
 Heidesee (Neureut), Baggersee bei Neureut (Karlsruhe), Baden-Württemberg
 Heidesee (Oberohe) in Faßberg-Oberohe im Landkreis Celle, Niedersachsen
 Versener Heidesee, See und Naturschutzgebiet in Meppen im Landkreis Emsland, Niedersachsen 

Siehe auch
 Heidensee
 Heideteich